Thorn se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert Thorn
 R. Greg Thorn